Catalano puede hacer referencia a:

Armand Catalano, actor estadounidense más conocido como Guy Williams.
Eduardo Catalano, arquitecto argentino.
Lidia Catalano, actriz argentina.
Pasquale Catalano, músico y compositor italiano.
Pedro Catalano, futbolista argentino.